SPDF steht für:

 Seychelles People’s Defence Force, das Militär von den Seychellen.
 Space Physics Data Facility, eine Forschungsabteilung der NASA.
 sharp, principal, diffuse, fundamental, die ersten vier Nebenquantenzahlen eines Elektrons, siehe Atomorbital. 

Abkürzung